Неотропические попугаи  — триба птиц из подсемейства Arinae семейства попугаевых (Psittacidae).

Описание 
К этой трибе относятся все виды попугаев Нового Света: Южной и Северной Америк.

Выделение из подсемейства Arinae началось с миоцена, а внутриродовое расхождение видов — с плиоцена и плейстоцена вследствие геологических и климатических изменений окружающей среды в Южной Америке.

Классификация 
Ранее трибу делили на две подгруппы: краткохвостых и длиннохвостых попугаев.
Триба содержит 18 родов.

Примечания

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / Под ред. М. С. Гилярова. — 2-е изд., испр. — М.: Большая российская энциклопедия, 1995.
 Иерусалимский И. Г. Попугаи и певчие птицы. Виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001.

Источники 
 E.S.Tavares, C.Yamashita, C.Y.Miyaki, Phylogenetic relationships among some neotropical parrot genera (psittacidae) based on mitochondrial sequences, Jan 2004, Paper on the Auk 
 E.S.Tavares, A.J.Baker, S.L.Pereira, C.Y.Miyaki, Phylogenetic Relationships and Historical Biogeography of Neotropical Parrots (Psittaciformes: Psittacidae: Arini) Inferred from Mitochondrial and Nuclear DNA Sequences, Systematic Biology , Volume 55, Issue 3 July 2006, pages 454—470, HTML fulltext 
 C.Y.Miyaki, S.R.Matioli, T.Burke, A.Wajntal, Parrot evolution and paleogeographical events: Mitochondrial DNA evidence. Molecular Biology and Evolution, 15, 544—551. PDF fulltext

Ссылки 
 Neotropical_parrot